Het ATP-toernooi van San José 2006 (officieel: SAP Open) werd van 13 tot en met 19 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het HP Pavilion.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

San José
ATP-toernooi van San José